Eine Ballmaschine oder auch Ballwurfmaschine ist eine Trainingsgerät insbesondere in folgenden Ballsportarten:

 Baseball, siehe Pitching Machine
 Cricket
 Tennis, siehe Tennisball-Wurfmaschine
 Tischtennis, siehe Tischtennis-Trainingsgeräte